Boulnois peut faire référence à :

Personnes 
 , cycliste français qui a participé aux Jeux olympiques d'été de 1900
 Charles Boulnois (1832-1912)
  (1838-1911), homme d'affaires britannique et homme politique
 Jean Boulnois (1904-1956), médecin, ethnologue et écrivain français
 Joseph Boulnois (1884-1918), organiste et compositeur
 Louis Jacques François Boulnois, soldat et officier (1773–1833)
 Lucette Boulnois (1931-2009), historienne et traductrice française
 Maurice Boulnois (1913-2011), peintre français
 Michel Boulnois (1907-2008), organiste et compositeur
 Olivier Boulnois (1961-) philosophe

Autres 
 Place Boulnois

Références 

Homonymie de patronyme